Націона́льний гімн Респу́бліки Колу́мбія () — державний гімн Колумбії. Автором його слів був президент країни Рафаель Нуньєс. Композитор — Оресте Сіндічі. Гімн виконується по національному радіо і телебаченню щодня о 6 та о 18 годині в порядку приспів — перший куплет — приспів.

Текст

Див. також 
 Герб Колумбії
 Прапор Колумбії

Примітки 

Національні символи Колумбії
Колумбія
Колумбія
Музика Колумбії